A Copa do Mundo de Esqui Alpino de 1976 foi a décima edição da Copa do Mundo, ela foi iniciada em dezembro de 1975 na França e finalizada em março de 1976 na Canadá.

O sueco Ingemar Stenmark venceu no masculino, enquanto no feminino a alemã Rosi Mittermaier.

Calendário

Legenda

Masculino

Feminino

Ligações externas 
Sitio oficial  

Copa do Mundo de Esqui Alpino
1976 no esqui alpino